Сан Дионисио Окотепек има више значења:

 Општина Сан Дионисио Окотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Дионисио Окотепек (Сан Дионисио Окотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику